La Wetterau (ou Vettéravie) est une région historique d'Allemagne.
 L'arrondissement de Wetterau est  actuellement une subdivision du Land de Hesse.